Масак има више значења:
 Округ Масак (Илиноис)
 Масак (Кентаки)